Eskonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Eskonsaari (ö i Kajanaland),  (2 ha)
2. Eskonsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (1 ha)
3. Eskonsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar